Tatra est un nom désignant notamment :

Géographie 
 Tatra, village estonien situé dans la Commune de Kambja.
 Les Tatras, chaîne de montagnes à cheval sur la frontière entre la Pologne et la Slovaquie.
 Hautes Tatras, partie de cette chaîne.

Industrie et transports 
 Tatra, marque tchèque de voitures et de camions ;
 ČKD Tatra, ancienne marque tchèque de tramways.

Autres 
 Panzerdivision Tatra, unité militaire allemande de la Seconde Guerre mondiale.